Jacques Mercanton, directeur de la photographie français, (1909-1997)
 Jacques Mercanton, écrivain suisse (1910-1996)